На этой странице приведён список фильмов французского режиссёра Жоржа Мельеса, одного из основоположников мирового кинематографа.



1896 
 Партия в карты / Une partie de cartes
 Замок дьявола / Le manoir du diable
 Ужасная ночь / Une nuit terrible
 Исчезновение дамы в театре Робер Уден / Escamotage d’une dame au théâtre Robert Houdin
 Кошмар / Le Cauchemar
 Садовник, жгущий траву / Jardinier brûlant des herbes — Фильм не сохранился
 Поливальщик / L’Arroseur
 Прибытие поезда на вокзал Жуанвиля / Arrivée d’un train — Gare de Joinville
 Прибытие поезда на станцию в Венсанне / Arrivée d’un train gare de Vincennes
 Выход из ателье Вибер / Sortie des ateliers Vibert
 Прибой у волнорезов
 Дети, играющие на пляже / Enfants jouant sur la plage
 Сильнее учителя, или Урок езды на велосипеде / Plus fort que le maître
 Манеж деревянных лошадок
 Прачки
 Добрый чертёнок
 Расклейщик афиш
 Цыганский табор
 Базарный день в Трувиле / Jour de marché à Trouville
 Уличные сценки в Париже
 Военные сцены
 Морские сцены
 Прибытие русского царя в Париж
 Фокусник, достающий из воздуха за одну минуту десять шляп / Dix chapeaux en 60 secondes
 Стиральная машина / Les Blanchisseuses
 Паровая машина / Batteuse à vapeur
 Морское купание / Baignade en mer
 Лодки покидают порт в Трувилле / Barque sortant du port de Trouville
 Цыганский табор / Campement de bohémiens
 Бивак / Le Bivouac
 Защита / Défense d’afficher

1897 
  / L’Hallucination de l’alchimiste
 Замок с привидениями /Le château hanté
  /Sur les toits
 Последний патрон / La dernière cartouche
 Взятие Турнавоса / La Prise de Tournavos
 Казнь шпиона / Exécution d'un espion / Утрачен
 Резня на Крите / Massacres en Crète / Утрачен
 Опасное восхождение на Монблан / Passage dangereux (Mont-Blanc) / Утрачен
  /Combat naval en Grèce
  /Gugusse et l'Automate / Утрачен
 Между Дувром и Кале / Entre Calais et Douvres
 Пипинг Том на берегу моря / L'Indiscret aux bains de mer / Утрачен
 За сценой / Dans les coulisses (scène comique dans un théâtre) / Утрачен
 Гончар / Tourneur en poterie / Утрачен
 Кузнечик и муравей / La Cigale et la Fourmi / Утрачен
 Подъём на воздушном шаре / Ascension d'un ballon / Утрачен
 Кабинет Мефистофеля / Le Cabinet de Méphistophélès
 Брадобрей и фермер / Figaro et l'Auvergnat / Утрачен
 Заколдованная гостиница /L'auberge ensorcelée
 Августа и Бибб /Auguste et Bibb / Утрачен
 Американский хирург /Chirurgien américain / Утрачен
 В отдельном кабинете / En cabinet particulier / Утрачен
  /'Après le bal (le tub)
 Гипнотизёр / Le Magnétiseur / Утрачен
 Раздражительная натурщица / Le Modèle irascible / Утрачен
 Танец в гареме / Danse au sérail
 Продажа рабов в гарем / Vente d'esclaves au harem / Утрачен
 Сражение, на улицах Индии / Combat dans une rue aux Indes / Утрачен
 Нападение на блокгауз / Attaque d'un poste anglais / Утрачен
 Боксёрский матч / Match de boxe (professeurs de l'École de Joinville) / Утрачен
 Сон пьяницы / Vision d’ivrogne / Утрачен
 Фауст и Маргарита / Faust et Marguerite

1898 
 Пигмалион и Галатея / Pygmalion et Galathée
 Дилеммы новобрачной
 Фантасмагорические иллюзии / Illusions fantasmagoriques
 Приключения Вильгельма Телля / Les Aventures de Guillaume Tell
 Одна голова хорошо, а четыре лучше / Un homme de têtes
 Сон астронома / La lune à un mètre

1899 
 Дело Дрейфуса / L’affaire Dreyfus
 Золушка / Cendrillon
 Жанна д’Арк / Jeanne d’Arc
 Клеопатра / Cléopâtre
 Молниеносные превращения / L’Homme Protée
 Христос, идущий по водам / Le Christ marchant sur les flots

1900 
 Человек-оркестр / L’homme-orchestre
 Рождественский сон / Le Rêve de Noël

1901 
 Душ полковника / La douche de colonel
 Красная шапочка / La petit chaperon rouge
 Беглецы из Шарантона / L'echappes de Charenton
 Синяя борода / Barbe-bleue
 Странные дислокации / Dislocations mystérieuses
 Человек с резиновой головой / L’homme à la tête de caoutchouc
 Маленькая танцовщица

1902 
 ромео и джульетта /  Romeo and juliet 
 Путешествие на Луну / Le Voyage dans la Lune
 Коронация короля Эдуарда VII / Le couronnement du roi Édouard VII
 Путешествие Гулливера в страну лилипутов и в страну гигантов / Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants
 Извержение вулкана на Мартинике / Éruption volcanique à la Martinique
 Робинзон Крузо / Les Aventures de Robinson Crusoé
 Магическое яйцо / L’Oeuf du sorcier ou L’oeuf magique prolifique
 Дьявол и статуя / L’Oeuf du sorcier ou L’oeuf magique prolifique
 Лысая гора
 Человек-муха / L’homme-mouche

1903 
 Галлюцинации алхимика
 Гибель Фауста / La damnation de Faust
 Инфернальный котёл / Le chaudron infernal
 Меломан /Le mélomane
 Монстр / Le monstre
 В царстве фей / Le royaume des fées
 Дьявольский кэк-уок / Le Cake-walk infernal
 Заколдованная гостиница
 Фауст в аду / Faust aux enfers
 Джэк и Джим / Jacques et Jim
 Десять женщин под одним зонтиком / La Parapluie fantastique
 Дельфийский оракул / L’Oracle de Delphes

 Неудача никогда не приходит одна / Un Malheur n’arrive jamais seul

 Волшебный фонарь / La lanterne magique

1904 
 Путешествие через невозможное (Невероятное путешествие) / Le voyage à travers l’impossible
 Фауст и Маргарита / Faust et Marguerite
 Севильский цирюльник / Le Barbier de Séville
 Вечный жид / Le Juif errant
 Волшебный фонарь / La lanterne magicue
 Дом дьявола

1905 
 Рождественский ангел / L’Ange de Noël
 Живые карты / Les cartes vivantes
 Остров Калипсо. Улисс и гигант Полифем / Оle de Calypso: L’Ulysse et le geant Polypheme
 Легенда о Рип Ван Винкле / La Légende de Rip Van Winkle
 Рейс Париж — Монте-Карло / Le raid Paris-Monte Carlo en deux heures
 Тысяча и одна ночь / Les palais des mille et une nuits
 Чёрный дьявол / Le diable noir

1906 
 Фею Карабосс или Фатальный кинжал
 Поджигатели (История одного преступления) / Histoire d’un crime
 Четыреста проделок дьявола / Les Quatre cents farces du diable
 Мыльные пузыри / Les Bulles de savon animées

1907 
 20000 лье под водой / 20,000 Lieues Sous les Mers
 Гамлет / Hamlet
 История цивилизации / La Civilisation à travers les âges
 Туннель под Ла-Маншем, или Франко-английский кошмар / Tunnel sous la manche ou Le cauchemar franco-anglais
 Солнечное затмение и другие космические происшествия / L'éclipse du soleil en pleine lune

1908 
 Фея-стрекоза, или Волшебное озеро
 Тартарен из Тараскона / Tartarin de Tarascon
 Рейд Париж — Нью-Йорк на автомобиле / Le Raid Paris-New York en automobile (утерян)

1909 
 Фантастические фокусы

1911 
 Галлюцинации барона Мюнхгаузена / Les Aventures de baron de Munchhausen

1912 
 Завоевание полюса / À la conquête du Pôle

1913 
 Путешествие семьи Бурришон / Le Voyage de la famille Bourrichon

Год не известен 
 Люлли, или Разбитая скрипка
 Юлий Цезарь
 Соперники в любви
 Слишком стар!
(Жорж Садуль датирует эти фильмы 1908 годом)

Фильмографии режиссёров
Фильмографии Франции